Brož, Broz, weibliche Form Brožová, ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Brož (* 1987), tschechischer Rennrodler
 František Brož (1929–2018), tschechoslowakischer Sprinter
 Ivan Brož (1938–2012), tschechoslowakischer Autor

 Josip Joška Broz, Politiker der Kommunistischen Partei (Serbien)
 Jovanka Broz (1924–2013), serbische Partisanin, Ehefrau von Tito, First Lady Jugoslawiens

 Lukáš Brož (* 1985), tschechischer Rennrodler
 Miroslav Brož (* 1975), tschechischer Astronom
 Mišo Broz (* 1941), kroatischer Diplomat

Brožová ist der Name folgender Personen:
 Eva Brožová (* 1981), tschechische Badmintonspielerin, siehe Eva Titěrová
 Kateřina Brožová (* 1968), tschechische Schauspielerin und Sängerin
 Ludmila Brožová-Polednová (1921–2015), verurteilte tschechoslowakische Staatsanwältin